Motociklistična Velika nagrada Južne Afrike 2004 je bila prva dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2004. Potekala je 18. aprila 2004.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2004
2004